Sund har flere betydninger:

 Sund (farvand) – et smalt farvand.
 Sund (bygd) – en bygd på Færøerne
 Sund (Norge) – en kommune i Hordaland fylke, vest for Bergen i Norge.
 Sund kommune (Åland) – en kommune på Ålandsøerne.

Se også
 Sundhed – størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende